Хойнув:

 Хойнув — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Легницкий повят.
 Хойнув — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Легницкий повят, Нижнесилезское воеводство.
 Хойнув — поселение в Польше, входит в Пясечинский повят, Мазовецкое воеводство.